Rodez (stad), een stad in Frankrijk
 graafschap Rodez, een middeleeuws graafschap
 Rodez AF, een voetbalclub uit Rodez
 bisdom Rodez